Bernat Picornell i Grenzner (1989-), homme politique espagnol.
 Francisco Cruzate Grenzner (1878-1910), footballeur et athlète espagnol.
Patronyme hispanique